Гвоздена врата или Железна врата () се може односити на:

 Ђердапска клисура (Ђердап (клисура))
  (Демир Капија (клисура))